Нойманн, Иоганн:

 Нойманн, Иоганн Непомук (1811—1860) — римско-католический святой.
 Нойманн, Йоганн Бальтазар (1687—1753) — немецкий архитектор барокко и рококо.